Chappuys ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Chappuys (um 1500–1575), französischer Dichter, Kammerherr des Königs Franz I
 Gabriel Chappuys (1546–1613), französischer Historiker

Siehe auch:
 Chappuis
 Chapuis